Baterie je skupina stejných předmětů, které vystupují jako jeden celek.

Ve smyslu zdroje elektrického proudu:
 elektrická baterie – skupina galvanických článků
 „9V baterie“ (typ baterie, obsahuje 6 článků o napětí 1,5 V)
 zinko-uhlíkový článek
 alkalický článek
 lithiový článek
 akumulátor – na rozdíl od článku umožňuje akumulátor opětovné nabíjení
 autobaterie – na 6, 12 nebo 24 V (jeden článek má 2 V)
 olověný akumulátor
 nikl-kadmiový akumulátor
 nikl-metal hydridový akumulátor
 lithium-iontový akumulátor
 lithium-polymerový akumulátor
 solární baterie – solární panel pro výrobu elektřiny, několik fotovoltaických článků
 Voltův sloup – historicky první článek, kde měl článek napětí 1,1 V

Vojenský význam:
 přeneseně pojmenování i jiné vojenské jednotky u dělostřelectva – její jméno je doplněno přívlastkem označujícím její specializaci, např.:
 muniční baterie, průzkumná baterie, spojovací baterie
 dělostřelecká baterie v užším slova smyslu, palebná baterie – skupina děl

Jiné významy
 koksárenská baterie – skupina zařízení pro výrobu koksu v koksárně
 vodovodní baterie (směšovací baterie) – dvojice kohoutků na teplou a studenou vodu ústících do jediného hrdla
 někdy též jako synonymum pro slovo souprava, příklad: baterie bicích nástrojů = souprava bubnů
 někdy též v přeneseném významu: baterie lahví např. šampaňského – podle hrdel lahví připomínajících ústí hlavní dělostřelecké baterie, navíc se schopností skutečně vystřelovat zátky
 Baterie – část pražských čtvrtí Břevnov a Střešovice (název byl odvozen od postavení dělostřeleckých baterií, jimiž pruská vojska během sedmileté války ostřelovala Prahu)

Reference

Externí odkazy